Reese může být:

rodné jméno
 Reese Hoffa (* 1977) – americký atlet
 Reese Witherspoonová (* 1976) – americká herečka a producentka
 Reese Wynans (* 1947) – americký klávesista

příjmení
 Melissa Reese (* 1990) – profesionální hráč snookeru